Комана може да се отнася за:
 Комана, село в Окръг Гюргево, център на едноименна община;
 Комана (езеро), езеро в Румъния
 Комана (община), община в Румъния
 Комана – новото име на село Мустафа Ачи, в Окръг Кюстенджа, център на едноименна община;
 Комана (Кападокия), древен град в Мала Азия
 Комана Понтика – древен град в Мала Азия.
 Комана (манастир) - манастир в Румъния